Коласе () — фамилия.

 Коласе, Уго (род. 1953) — аргентинский кинооператор.
 Коласе, Уго Роберто (род. 1984) — аргентинский футболист.